А-7 — условное или кодовое буквенно-цифровое обозначение.

А-7 (кириллица) 
 А-7 (автожир) — советский автожир, разработанный Н. И. Камовым
 А-7 (радиостанция) — советская переносная ультракоротковолновая радиостанция военного назначения
 А-7 (планёр) — лёгкий десантный планёр О. К. Антонова

A-7 (латиница) 
 A-7 — самолёт «A-7 Corsair II» штурмовой авиации США.

См. также 
 А